ADCY6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 168 амінокислот, а молекулярна маса — 130 615.

Кодований геном білок за функціями належить до ліаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Аденілатциклази